Le qualificazioni del singolare del Taipei OEC Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jacqueline Cako (ultimo turno)
  Vitalia Diatchenko (qualificata)
  Sabina Sharipova (ultimo turno)
  Zhang Kailin (primo turno)

  Carol Zhao (primo turno)
  Priscilla Hon (qualificata)
  Nina Stojanović (ultimo turno)
  Dalila Jakupovič (qualificata)

Qualificate 

  Priscilla Hon
  Vitalia Diatchenko

  Dalila Jakupovič
  Veronika Kudermetova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2017
WTA Challenger Tour 2017